Heupel ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Heupel-Siegen (1864–1945), deutscher Maler
 Michael Heupel (* 1955), deutscher Jazzflötist